Bely Kolodez (district Novooskolski) - choetor in de Russische oblast Belgorod
 Bely Kolodez (district Sjebekinski) - dorp in de Russische oblast Belgorod
 Bely Kolodez (district Vejdelevski) - dorp in de Russische oblast Belgorod
 Bely Kolodez (Brjansk) - dorp in de Russische oblast Brjansk
 Bely Kolodez (district Dmitrijevski) - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Bely Kolodez (district Mantoerovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Bely Kolodez (district Medvenski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Bely Kolodez (district Sjtsjigrovski) - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Bely Kolodez (district Zolotoechinski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Bely Kolodez (Rostov) - choetor in de Russische oblast Rostov
 Bely Kolodez (district Arsenjevski) - dorp in de Russische oblast Toela
 Bely Kolodez (district Volovski) - posjolok in de Russische oblast Toela
 Bely Kolodez (Voronezj) - dorp in de Russische oblast Voronezj